Karlsdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Karlsdorf-Neuthard, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg